Richard Bull (1924-2014) est un acteur américain.
 Richard Bull (1961-) est un musicien canadien.